Protool steht für:

 ProTool (Software), eine Grafiksoftware von Siemens
 Protool, deutscher Elektrowerkzeughersteller, siehe Festool

Siehe auch:
 Pro Tools